può riferirsi a:
Godzilla contro i robot (1974)
Gojira VS Mekagojira (1993)
Gojira × Mekagojira (2002)